

Letteratura 
 Il figlio della notte, o Il signore delle tenebre (Darker Than You Think) –  romanzo del 1948 di Jack Williamson

Cinema 
 Il signore delle tenebre (Something Evil) – film del 1972 diretto da Steven Spielberg